Detta är en lista över Sveriges herrlandskamper i baseboll fram till 1978.

Fram till 1973 betecknades landskamper utanför Europamästerskapet som inofficiella.

Referenser 

Baseboll i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige